Amphipterygidae är en familj av trollsländor. Amphipterygidae ingår i överfamiljen Calopterygoidea, ordningen trollsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Amphipterygidae 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Amphipterygidae